El Torneig de Dubai 2022, conegut oficialment com a Dubai Duty Free Tennis Championships 2022 és un esdeveniment tennístic sobre pista dura inclòs dins les sèries 500 del circuit ATP en categoria masculina i a les sèries 500 del circuit WTA femení. La 30a edició del torneig es va celebrar entre el 14 i el 19 de febrer de 2022 per la categoria femenina i entre el 20 i el 26 de febrer en la masculina, ambdós en el Dubai Duty Free Tennis Stadium de Dubai, Emirats Àrabs Units.

La letona Jeļena Ostapenko i la russa Veronika Kudermetova es van enfrontar en ambdues finals femenines i es van repartir les victòries. El rus Andrei Rubliov va guanyar el segon títol de la temporada en dues setmanes consecutives.

Quadre individual masculí

Caps de sèrie

Quadre

Quadre individual femení

Caps de sèrie

Quadre

Quadre dobles masculins

Caps de sèrie

Quadre

Quadre dobles femenins

Caps de sèrie

Quadre

Enllaços externs 
 Web oficial  
 
 
 
 

2022
ATP Tour 2022
WTA Tour 2022
2022 a Àsia